Kachel steht für:

 Keramikfliese (umgangssprachlich)
 Ofenkachel
 Hitzeschutzkachel, ein wärmedämmendes Verkleidungselement
 Kachel (Schimpfwort)
 Arbeitsspeichereinheit (page frame) in der virtuellen Speicherverwaltung, siehe Speicherseite

Kachel ist der Familienname folgender Personen:
 Bianka Kachel (* 1944), deutsche Politikerin (SPD)
 Ernst Kachel (1865–1931), deutscher Schultheiß und Ehrenbürger
 Gustav Kachel (1843–1882), Architekt und Direktor der Kunstgewerbeschule Karlsruhe 
 Levis Kachel (* 2006), deutscher Kinderdarsteller
 Louise Kachel-Bender (1847–1916), deutsche Theaterschauspielerin

 Steffen Kachel (* 1965), deutscher Historiker und Politiker (Die Linke)

Siehe auch:
 Kachelgrafik